Santa Monica har flere betydninger:

 Santa Monica (Californien) – kystby i vestlige del af Los Angeles, Californien, USA
 Santa Monica (Filippinerne) – mindre by i provinsen Surigao del Norte i Filippinerne
 Santa Monica (sang) – en single af Theory of a Deadman